Excalibur kan syfta på:

 Excalibur – ett svärd i Arthurlegenden
 Excalibur (film 1981) – en brittisk film från 1981 om kung Arthur och hans riddare
 Excalibur (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke 1964–1989
 Excalibur (granat) – en 155 mm artillerigranat som utvecklats av Raytheon Missile Systems och BAE Systems Bofors AB
 Excalibur, Las Vegas – ett hotell och casino i Las Vegas, Nevada, USA
 9499 Excalibur – en asteroid i huvudbältet